

Geografia 
 La Tâche – comune francese nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Alexandre Antonin Taché – missionario e arcivescovo cattolico canadese
 Aurélien Taché – politico francese
 Stefano Gaj Taché – unica vittima dell'attentato alla sinagoga di Roma avvenuto nel 1982